Николай Вдовин:
 Вдовин, Николай Анатольевич (1935—2009) — советский государственный деятель.
 Вдовин, Николай Михайлович (1918—1999) — советский инженер, химик-технолог, Герой Социалистического Труда.
 Вдовин, Николай Филиппович (1942—2016) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации.